Saukampen (Nord-Fron), een berg in de Noorse gemeente Nord-Fron
 Saukampen (Lom), een berg in de Noorse gemeente Lom